A91 oder A 91 steht für:
 Denguefieber, ICD-10-Code der Erkrankung

Autostraßen:
 A91 road, eine britische Fernstraße
 A91 (Italien), eine italienische Autobahn
 Bundesautobahn 91, eine ehemals geplante deutsche Autobahn

A-91 steht für:
 Autovía A-91, eine spanische Autobahn
 KBP A-91, ein russisches Schnellfeuergewehr

A91